Eriopygodes rufa är en fjärilsart som beskrevs av Hoffmann 1916. Eriopygodes rufa ingår i släktet Eriopygodes och familjen nattflyn. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Nattflyn
rufa